V soubojích 19. ročníku Slovenské fotbalové divize 1983/84 (jedna ze skupin 4. nejvyšší soutěže) se utkalo 14 týmů po šesti skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Kompletní tabulka středoslovenské podskupiny A není známa.

Skupina Západ

Bratislavská podskupina 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Jihovýchodní podskupina 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Severozápadní podskupina 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Střed

Podskupina B 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ

Východní podskupina 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Západní podskupina 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 VVLŠ SNP = Vysoká vojenská letecká škola slovenského národného povstanie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Új Szó (červen 1984) 

Slovenská fotbalová divize
Fotbal na Slovensku v roce 1983
Fotbal na Slovensku v roce 1984